Berufsausbildungsverhältnis steht für die Vermittlung der für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten aufgrund eines entsprechenden Vertrags, siehe
 Berufsausbildungsverhältnis (Deutschland)
 Österreich/Schweiz: Lehrverhältnis